Quirinius ist der Name von 
Publius Sulpicius Quirinius (um 45 v. Chr. – 21 n. Chr.), römischer Statthalter von Syrien

Siehe auch: 
Quirinus, Quirin, Quirini
Cyrenius